Гревена может означать:

 Гревена — город в Греции.
 Гревена (дим) — община (дим) в Греции.
 Гревена — ном в Греции.